Фахівець — людина, що досконало володіє певною справою.
 Майстер (митець) — людина (особа), яка досягла (у певній справі) професіоналізму, провідний митець
 Майстер — герой телесеріалу Доктор Хто
 Майстер — магістр масонської ложі.
 Майстер — персонаж роману Булгакова.
 Майстер (2012) — драматичний фільм Пола Томаса Андерсона

Посилання 
 Майстер  //